Bailleul ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bailleul (Nord) im Département Nord
Bailleul (Orne) im Département Orne
Bailleul (Somme) im Département Somme
Le Bailleul im Département Sarthe

mit Namenszusatz:
Bailleul-aux-Cornailles im Département Pas-de-Calais
Bailleul-la-Vallée im Département Eure
Bailleul-le-Soc im Département Oise
Bailleul-lès-Pernes im Département Pas-de-Calais
Bailleul-Neuville im Département Seine-Maritime
Bailleul-Sir-Berthoult im Département Pas-de-Calais
Bailleul-sur-Thérain im Département Oise
Angerville-Bailleul, im Département Seine-Maritime

Bailleul bezeichnet:
 Julien Bailleul (1988–2011), französischer Fußballspieler

 Louis Bailleul, ehemaliger französischer Automobilhersteller